Jméno Jan III. označuje několik osob:

 Císařové a králové
 Jan III. Dukas Vatatzés (1193–1254), nikájský (resp. byzantský) císař
 Jan III. Etiopský – etiopský císař
 Jan III. Megas Komnenos – trapezuntský císař
 Jan III. Navarrský – navarrský král
 Jan III. Portugalský (1502–1557), král portugalský
 Jan III. Sobieski (1629–1696), vrchní velitel vojsk Republiky a polský král
 Jan III. Švédský – švédský král

Církevní hodnostáři
 Jan III. (papež) – katolický papež
 Jan III. (alexandrijský patriarcha) – alexandrijský patriarcha
 Jan III. (jeruzalémský patriarcha) – jeruzalémský patriarcha
 Jan III. Scholasticus – konstantinopolský patriarcha
 Jan III. z Dražic – pražský biskup
 Jan III. (biskup olomoucký) – olomoucký biskup
 Jan III. Romka – vratislavský biskup
 Jan III. de Rochetaille – besanconský biskup
 Jan III. de Vienne – metský biskup
 Jan III. van Diest – utrechtský biskup
 Jan III. Doliwa – poznaňský biskup
 Jan III. (tridentský biskup) – tridentský biskup
Vévodové
 Jan III. de Braganza – braganzký vévoda, jako Jan V. Portugalský portugalským králem
 Jan III. Bavorský – bavorský vévoda
 Jan III. Brabantský – brabantský vévoda
 Jan III. Bretaňský – bretaňský vévoda
 Jan III. Meklenburský – meklenburský vévoda
 Jan III. Neapolský – neapolský vévoda
 Jan III. z Gaety – gaetánský vévoda
 Jan III. Amalfinský – amalfinský vévoda
 Jan III. Klévsko-Jülišsko-Bergský – klévský a jülišsko-bergský vévoda

Knížata, hrabata, markrabata a markýzové
 Jan III. Pobožný – hlubčický kníže
 Jan III. Osvětimský – osvětimský kníže
 Jan III. Rizocopus – ravenský exarcha
 Jan III. Braniborsko-Kulmbašský – braniborsko-kulmbašský markrabě
 Jan III. Braniborský – braniborský markrabě
 Jan III. Oldenburský – oldenburský hrabě
 Jan III. z Armagnaku – hrabě z Armagnaku
 Jan III. Vendómský – hrabě z Vendóme
 Jan III. z Dreux – hrabě z Dreux
 Jan III. z Auvergne – hrabě z Auvergne
 Jan III. Monferratský – monferatský markýz

Ostatní
 Jan III. z Rožmberka – český šlechtic, generální převor Johanitského řádu v Českých zemích
 Jan III. Comyn – skotský šlechtic, jeden z vůdců skotského povstání proti Anglii, lord z Badenochu
 Juan Carlos Maria Isidro de Borbón – jakožto pretendent na španělský trůn používal jméno Jan III.
 Jan III. Clément – francouzský maršálek

Rozcestníky - panovník